Восток — железнодорожный разъезд в Безенчукском районе Самарской области в составе городского поселения Безенчук.

География 
Находится у железнодорожной линии Сызрань-Чапаевск на расстоянии менее 5 километров по прямой на восток от районного центра посёлка Безенчук.

Население 
Постоянное население составляло 14 человек (русские 100 %) в 2002 году, 8 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Безенчукского района